

Села:
 Гончарове — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Гончарове — Луганська область, Старобільський район

Гончарове — село, Вітебська область, Верхньодвінський район